Полка: 
 Полка (архитектура) — архитектурный элемент.
 Полка (мебельное изделие) — мебельное изделие.
 Полка (деталь мебели) — горизонтальная деталь в мебельном изделии.
 Полка (банная) — лежачее место в бане.
 Полка (в вагоне) — предназначенное для лежания место в железнодорожном вагоне, койка.
 Полка (кремнёвое оружие) — часть затвора для насыпания на неё пороха.
 Полка (упряжь) — одна из двух дощечек ленчика в седле.
 Полка (часть лифа) — половина передней части лифа.
 Полка (пола) — край распахивающейся спереди одежды.
 Полка (сайт) — сайт со статьями о русской литературе

См. также 
 Прополка — уничтожение сорных растений в посевах и посадках сельскохозяйственных и лесных культур.